Кевин Веннеман (; 1977, Дорстен) — немецкий писатель.

Биография 
Веннеман — немецко-австрийского происхождения. Он изучал германистику, англистику, иудаику и историю в Кёльне, Инсбруке, Берлине и Вене. В 2002 году он дебютировал со сборником рассказов Wolfskinderringe, осенью 2005 года вышел его первый роман Nahe Jedenew («Под Еденевом»). В июне 2006 года Веннеман принял участие в конкурсе на соискание премии Ингеборг Бахман, где прочел отрывок Im Komponierhäuschen из будущего романа.

Этот роман был опубликован под названием «Мара Когой» весной 2007 года и вызвал несходные отзывы (Der Tagesspiegel, 4 марта 2007 года: «„Мара Когой“ — это произведение искусства, задуманное настолько хорошо и сделанное настолько дельно, что его нельзя назвать лишь удовлетворительным»; Berliner Zeitung, 20 марта 2007 года: «„Мара Когой“ — это литература в своей знаменательнейшей форме»; Frankfurter Rundschau, 21 марта 2007 года: «Этот концентрированный, умный роман можно также назвать „композицией для трех голосов и магнитофона“, поскольку его повествовательный ритм определяется „проматыванием вперед и назад“, циклическими вариациями центрального мотива»; Neue Zürcher Zeitung, 19 апреля 2007 года: «Грандиозный роман Кевина Веннемана „Мара Когой“»).

Кроме того, в мае 2007 года на радио Bayerischer Rundfunk состоялась премьера радиопьесы под названием Beiderseits (постановка Ульриха Лампена, музыка Ганса Плацгумера). Важными элементами письма Веннемана являются — после многообещающего аполитичного, почти не содержащего экспериментов дебюта Wolfskinderringe — игра слов и фрагментарность повествования, разрушающие стройность сюжета, а также антифашистская и антинационалистическая направленность темы и мотива: «В принципе, мне очень нравятся предостережения. Потому что, по-моему, важнее указывать на различные проблемы общества, чем повествовать о собственном жизненном опыте».

С лета 2009 года Веннеман является докторантом литературоведения в Нью-Йоркском университете. Живет в Бруклине.

Получил стипендию Института имени Гёте на период с 10 сентября по 8 декабря 2015 года для работы в Японии.

Nahe Jedenew 
Книга объемом почти в 140 страниц вначале не привлекла большого внимания. Это изменилось с выразительным отзывом Гельмута Бёттигера, четко показавшим значимость книги: «…уже с первых страниц ясно: это произведение оставило позади всё, опубликованное в последние годы поколением тридцатилетних». Несколько позднее в качестве передовицы литературного приложения ZEIT была опубликована полуторастраничная рецензия, привлекшая к книге внимание читателей и критиков, что позволило ей разойтись большим тиражом (к осени 2006 года вышло четыре издания). В Nahe Jedenew рассказывается о двух еврейских девушках, переживших погром в своей семье. Прячась в домике на дереве, они наблюдают разрушение привычной для них обстановки и ищут спасения в воспоминаниях о прошлом.

В своей рецензии для еженедельной газеты Freitag литературный критик Георг Каш отвел центральное место раскрытию темы радикального оживления прошлого, характерного для книги и вообще для всей прозы Веннемана: «В конце, когда было уничтожено все дорогое для рассказчика, жизнь и смерть семьи стала в высшей степени осязаема и остра. Как раз в этом, а не в генезисе, заключается главное сходство романа с большими произведениями В. Г. Зебальда: ему удалось сделать немыслимое истребление евреев ощутимым благодаря гнетущим моментам. Ритмические вариации Веннемана мучают, преследуют и перехватывают дыхание».

Неоднократно высказывались предположения, что описанный в Nahe Jedenew вымышленный погром имел реальной основой погром в Едвабне, произошедший 10 июля 1941 года. Сам Веннеман данные предположения не комментировал.

Произведения 
 Wolfskinderringe, рассказы. Köln (Tropen Verlag) 2002
 Nahe Jedenew, роман. Frankfurt am Main (Suhrkamp Verlag) 2005 (пол. пер. 2007, англ., фр., исп., латыш. пер. 2008, итал., дат. и хорват. пер. 2009, иврит. пер. 2011)
 Mara Kogoj, роман. Frankfurt am Main (Suhrkamp Verlag) 2007 (словен. пер. 2011, исп. пер. 2012)
 Beiderseits, радиопьеса. Bayerischer Rundfunk 2007
 Sunset Boulevard. Vom Filmen, Bauen und Sterben in Los Angeles. Berlin (Suhrkamp Verlag) 2012

Награды 
 2003. Награда за родной язык для немецкоязычных авторов от Integrationsfonds der Stadt Wien und des Vereins Exil
 2004. Klagenfurter Literaturkurs
 2006. Aufenthaltsstipendium от Фонда Хомбройх
 2006. Aufenthaltsstipendium Slowenien от Фонда «Бранденбургские ворота»
 2006. GWK Förderpreis Literatur
 2007. Förderpreis zum Премия Хеймрад Бёкер
 2009. Премия Маргарет Шрадер

Примечания

Литература 
 Kirstin Frieden: Neuverhandlungen des Holocaust. Mediale Transformationen des Gedächtnisparadigmas. transcript, Bielefeld 2014, Kapitel Das Vennemann-Prinzip, S. 73-106

Ссылки 
 На сайте издательства Suhrkamp
 

Писатели Германии
Писатели Германии XXI века
Авторы исторических романов
Персоналии:Холокост в искусстве